Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1987 года в группе D — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 13 по 20 марта 1987 года в Перте, Австралия. Команды, занявшие первое и второе места, получили право играть в группе C чемпионата мира 1989 года. Турнир проходил в два круга. Сборная Тайваня провела с каждой участвующей командой турнира по одному выставочному матчу.

В матче Австралии с Новой Зеландией был зафиксирован рекорд крупного счёта чемпионатов мира — 58:0. До этого самый крупный счёт был в матче Канада — Дания в 1949 году — 47:0.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 4 национальных команд — по две из Азии и Океании. Сборные Республики Корея и Австралии пришли из группы C, сборные Гонконга и Новой Зеландии первый раз участвовали в турнире.

Турнир

Таблица

Результаты

Лучшие бомбардиры 

''Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки

По данным: Eliteprospects.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Эмануэль Хаджигеоргиу
 Защитник:  Пио Йонъвун
 Нападающий:  Чои Вонсик

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Скотт Дэвидсон
  Чои Вонсик
  Фрэнк Банвелл
  Ву Сует-Тунг

Выставочные матчи 

Сборная Тайваня провела вне зачета по одному матчу с каждой участвующей командой турнира. Из четырёх игр сборная Тайваня проиграла в трёх и лишь один матч свела вничью.

Ссылки 

 

Март 1987 года
3
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Австралии
Международные спортивные соревнования в Перте (Австралия)